Сан Хуан дел Саладо има више значења:

 Сан Хуан дел Саладо (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуан дел Саладо (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику